Ки́но- (от , род. п.  — «движение») — первая часть сложных слов, связанных по значению с кинематографическим делом.

Кино́ может также означать:

 Кинематограф — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений.
 Киноискусство — вид художественного творчества на основе кинематографии.
 Кинофильм — отдельное произведение киноискусства.
 Кинотеатр — заведение для показа кинофильмов.
 «Кино» — советская рок-группа.
 «Кино» — первый российский журнал, посвященный кинематографу.

Персоналии 
 Ки́но (; род. 1932) — псевдоним аргентинского карикатуриста Хоакина Сальвадора Лавадо.
 Кино́, Жанна-Франсуаза (; 1699—1783) — французская актриса и хозяйка литературного салона.
 Кино́, Филипп (; 1635—1688) — французский поэт, драматург и либреттист.
 Ки́но, Эусебио (; 1645—1711) — итальянский миссионер, монах Ордена иезуитов, астроном, картограф, географ.

См. также